Léon Cauvy (1874-1933), peintre français ;
 Christian Cauvy (1956-), joueur de rugby à XV français.